

Sigle 
 olio Extra Vergine d'Oliva
 Enhanced Video OBject

Motori 
 Abarth Punto Evo – automobile della Abarth
 Beta EVO – motocicletta della Beta Motor
 Fiat Punto Evo – automobile della Fiat
 Mitsubishi Lancer Evolution o Lancer Evo – automobile della Mitsubishi
Auto EVO – casa automobilistica italiana

Altro 
 Evo – uno dei quattro periodi di tempo in cui si suole dividere la Storia dell'umanità successiva alla Preistoria
 E.V.O.: Search for Eden – videogioco a piattaforme
 Evo – rivista mensile di automobilismo

Altri progetti